Il doppio femminile del Kremlin Cup 2015 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2015.

Martina Hingis e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato al torneo.

Dar'ja Kasatkina e Elena Vesnina hanno sconfitto in finale Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu per 6-3, 67-7, [10-5].

Teste di serie 

  Anna-Lena Grönefeld /  Alicja Rosolska (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (finale)

  Andreja Klepač /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Ljudmyla Kičenok /  Ol'ga Savčuk (primo turno)

Wildcard 

  Dar'ja Kasatkina /  Elena Vesnina (campionesse)

  Anastasija Buchanko /  Iva Majoli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2015
WTA Tour 2015